Сергей Юрьевич Макаров (1 августа 1973, Владимир, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист.

Карьера 
Воспитанник владимирского футбола. Начинал свою карьеру в «Торпедо». Дебютировал в профессиональном футболе 8 июня 1991 года в поединке «черно-белых» против «КАМАЗа» в рамках второй союзной лиги.

25 июля 1992 года сыграл в матче 1/32 финала Кубка России против команды высшей лиги «Зенит» Санкт-Петербург (0:3, в гостях).

Провёл более 200 матчей за клубы первого и второго российских дивизионов. В первом дивизионе помимо «Торпедо» (1992—1994) играл за «Шинник» (1996) и «Рубин» (1998). Завершал карьеру в коллективах Владимирской области.

Примечания

Ссылки 
 
 Все футболисты Текстильщика 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Знамя»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Спартак» Кострома